Christian Steger ist der Name folgender Personen:

* Christian Steger (Politiker) (1872–1940), deutscher Gewerkschafter und Politiker (Zentrum)
 Christian Steger (Skeletonpilot) (* 1967), italienischer Skeletonpilot
 Chris Steger (* 2003), österreichischer Sänger